Цир — многозначный топоним:
 Цир — село в Волынской области Украины
 Цир — село в Ленингорском районе Южной Осетии